Chacun pour soi peut désigner :

 Chacun pour soi, film germano-italien de Giorgio Capitani, sorti en 1968 ;
 Chacun pour soi, film franco-belge de Bruno Bontzolakis, sorti en 1998 ;

 Chacun pour soi,  de la  de Prison Break.